est la formule brute de plusieurs isomères.

 gemfibrozil, numéro CAS 
 salicylate d'octyle, numéro CAS